Tal der Blinden Rot ist der Name folgender Schutzgebiete:

 Tal der Blinden Rot (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tal der Blinden Rot (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Ostalbkreis, Baden-Württemberg